La famille Colin de Verdière est une famille subsistante de la noblesse française, originaire de Commercy en Lorraine.

Elle compte parmi ses membres un général de division, un ambassadeur de France, un journaliste et un mathématicien.

Histoire 

Jean Christophe Colin de Verdière est le fils de Christophe Colin de Verdière (1725-1804) bourgeois de Paris, écuyer, conseiller-secrétaire du roi, verdier du roi, et de Marie Pigot.

Régis Valette écrit que cette famille appartient à la noblesse française par une charge de secrétaire du roi exercée de 1765 à 1778.

Filiation

Personnalités 
 Jean Christophe Colin de Verdière (1754-1806), général napoléonien
 Ambroise Colin de Verdière (1780-1840), maréchal de camp, commandeur de la Légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis
 Hubert Colin de Verdière (né en 1941), ambassadeur de France en Iran, en Russie, en Algérie ;
 Jérôme Colin de Verdière (né en 1973) (dit Jérôme de Verdière), journaliste et animateur de télévision et de radio ;
 Yves Colin de Verdière, mathématicien.

Alliances 
Les principales alliances de la famille Colin de Verdière sont : Pigot, Piot (1779).

Armes 
Cette famille porte : D’argent à la fasce de gueules accompagnée en chef d’une aigle éployée de sable et en pointe d’un lion de sinople.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Régis Valette, Catalogue de la noblesse française subsistante, page 65, 2002
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 11, pages 178 à 179 Colin de Verdière

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)
 Liste des familles de la noblesse française d'Ancien Régime (A à K)

Famille Colin de Verdière